Буркитбаев — казахская фамилия. Известные носители:

 Буркитбаев, Алимкул (1942—2003) — казахстанский спортсмен, учёный и писатель.
 Буркитбаев, Ануар (1906—1937) — один из организаторов стахановского движения в Казахстане.
 Буркитбаев, Серик Минаварович (род. 1957) — казахстанский государственный деятель.